|-
| 108501 - || || 22 de maig, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108502 - || || 23 de maig, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108503 - || || 25 de maig, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 108504 - || || 29 de maig, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108505 - || || 18 de maig, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108506 - || || 21 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108507 - || || 21 de maig, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 108508 - || || 21 de maig, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 108509 - || || 22 de maig, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108510 - || || 24 de maig, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108511 - || || 24 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108512 - || || 25 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108513 - || || 26 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108514 - || || 26 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108515 - || || 27 de maig, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108516 - || || 30 de maig, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108517 - || || 26 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108518 - || || 29 de maig, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108519 - || 2001 LF || 3 de juny, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108520 - || 2001 LK || 11 de juny, 2001 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| 108521 - || 2001 LL || 11 de juny, 2001 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| 108522 - || 2001 LQ || 14 de juny, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108523 - || 2001 LT || 12 de juny, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 108524 - || || 13 de juny, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108525 - || || 13 de juny, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108526 - || || 13 de juny, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108527 - || || 13 de juny, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108528 - || || 13 de juny, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108529 - || || 13 de juny, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108530 - || || 13 de juny, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108531 - || || 13 de juny, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108532 - || || 13 de juny, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108533 - || || 12 de juny, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108534 - || || 15 de juny, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108535 - || || 12 de juny, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108536 - || || 14 de juny, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108537 - || || 15 de juny, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108538 - || || 15 de juny, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108539 - || || 15 de juny, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108540 - || || 15 de juny, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108541 - || || 15 de juny, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108542 - || || 15 de juny, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108543 - || || 15 de juny, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108544 - || || 15 de juny, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108545 - || || 15 de juny, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108546 - || || 15 de juny, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108547 - || || 15 de juny, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108548 - || || 15 de juny, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108549 - || || 15 de juny, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108550 - || || 15 de juny, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108551 - || || 15 de juny, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108552 - || || 15 de juny, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108553 - || || 15 de juny, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108554 - || || 15 de juny, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108555 - || || 15 de juny, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108556 - || || 15 de juny, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108557 - || || 15 de juny, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108558 - || || 12 de juny, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108559 - || || 13 de juny, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 108560 - || || 14 de juny, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 108561 - || || 15 de juny, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108562 - || || 15 de juny, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108563 - || || 15 de juny, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108564 - || || 15 de juny, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108565 - || 2001 MC || 16 de juny, 2001 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| 108566 - || 2001 MF || 16 de juny, 2001 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| 108567 - || 2001 MY || 18 de juny, 2001 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| 108568 - || || 18 de juny, 2001 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 108569 - || || 18 de juny, 2001 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 108570 - || || 19 de juny, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108571 - || || 16 de juny, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108572 - || || 16 de juny, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108573 - || || 17 de juny, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108574 - || || 17 de juny, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108575 - || || 18 de juny, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108576 - || || 21 de juny, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108577 - || || 21 de juny, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108578 - || || 23 de juny, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108579 - || || 20 de juny, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108580 - || || 20 de juny, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108581 - || || 16 de juny, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108582 - || || 19 de juny, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108583 - || || 21 de juny, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108584 - || || 21 de juny, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108585 - || || 22 de juny, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108586 - || || 23 de juny, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108587 - || || 24 de juny, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108588 - || || 21 de juny, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108589 - || || 25 de juny, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108590 - || || 21 de juny, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108591 - || || 23 de juny, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108592 - || || 23 de juny, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108593 - || || 25 de juny, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108594 - || || 28 de juny, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108595 - || || 25 de juny, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108596 - || || 25 de juny, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108597 - || || 27 de juny, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108598 - || || 27 de juny, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 108599 - || || 28 de juny, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108600 - || || 29 de juny, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
8